Glow (álbum) - primeiro e único álbum da parceria entre a cantora Jane Duboc, o saxofonista e pianista Vinícius Dorin e o multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo
 Glow (canção) - da cantora e compositora britânica Ella Henderson
Ou ainda:
 GLOW - série de televisão norte-americana de comédia criada por Liz Flahive e Carly Mensch
 Gorgeous Ladies of Wrestling

Desambiguação